Хайкина — фамилия; имеет женскую форму .
 Хайкина, Дора Григорьевна (Дебора Гирш-Калмановна Хайкина; 1913—2006) — еврейская писательница, поэтесса, писала на идише.
 Хайкина, Фрума Ефимовна (более известна под фамилией Ростова-Щорс; 1897—1977) — российская революционерка, чекистка, жена Николая Щорса.